Moai es una clase de enemigos que aparecen en casi todos los juegos de la saga Gradius desde el primer título. Su forma básica es la de una gran cabeza de piedra recostada sobre una isla que flota en el espacio y su ataque principal es disparar anillos por la boca. En distintos juegos de Gradius se agregaron numerosas variaciones y versiones gigantes más poderosas que aparecen como jefes. La compañía Konami ha hecho aparecer además a los Moais en una gran cantidad de juegos, principalmente en las sagas Parodius, en donde cumplen el mismo rol que en Gradius, y en la saga Konami Wai Wai en donde aparecen por primera vez Moais buenos como personajes jugables. Konami además ha publicado un juego de ingenio llamado Moai-Kun para Famicom, que constituye la única vez en la que Moai es el protagonista del juego.

Información general 

Los Moais son una raza alienígena de seres que parecen cabezas humanoides de piedra. Su diseño está directamente tomado de las cabezas Moáis reales de la Isla de Pascua. Son personajes que pertenecen a la saga Gradius, aunque la compañía Konami desarrolló un fetiche especial por este personaje y comenzó a incluirlo en gran cantidad de otros videojuegos en roles muy diversos, como enemigo, jefe, pequeño cameo e incluso como personaje seleccionable. 

Los moais más comunes de la saga Gradius son cabezas de piedra grandes e inmóviles que descansan sobre islas flotantes espaciales y disparan anillos por la boca cuando divisan al jugador. En las sucesivas secuelas de Gradius se han agregado además numerosas variantes del Moai como pilares integrados por cuatro cabezas Moai o cabezas que pueden rotar y disparar rayos láser por los ojos. También han aparecido Moais gigantes que actúan como jefe de nivel. Es una tradición que en casi todos los juegos de Gradius existe un "nivel Moai", esta es una etapa formada completamente por numerosas islas con las cabezas de piedra que flotan en el espacio exterior. 

Al igual que con las estatuas Moáis reales, se sabe muy poco sobre estos enemigos y cual es su origen y objetivo, aunque se sabe que pueden hablar y son criaturas inteligentes.

Atributos y habilidades 

Los Moais más comunes son grandes cabezas inmóviles recostadas sobre el suelo, y mirando hacia arriba. Cuando el enemigo se aproxima comienzan a disparar numerosos anillos por la boca hacia este, pero cuando están de espaldas al enemigo ya cesan el ataque. El jugador debe siempre atacarles justo en la boca en el momento en que la abren ya que esta es la única manera de hacerles daño. Sus principales ataques son: 

 Movimientos básicos: Los Moais normales no pueden moverse y solo atacan cuando tienen al enemigo a la vista. Sin embargo, existen variantes en varios juegos que pueden darse vuelta y continuar atacando cuando el jugador se les escapa. En muy pocos juegos han aparecido Moais con pies con los que pueden caminar y saltar. 

 Invulnerabilidad: Los Moais comúnmente no reciben daño alguno al ser atacados y su único punto débil es dispararles en la boca cuando la abren. 

 Disparo de anillos: Es el ataque clásico de los Moais, abren la boca para disparar varios anillos grandes al jugador. Estos anillos son frágiles y se pueden destruir con un ataque normal, pero cuando los Moais aparecen en grandes cantidades se genera una peligrosa cantidad de anillos para el jugador.

 Rayo luminoso: En Gradius Gaiden aparecen Moais especiales que además de anillos pueden disparar un gigantesco rayo de luz por los ojos, incluso después de ser destruidos. 

 Mini Moai: Los jefes Moai que son de tamaño gigante, además de anillos pueden lanzar por la boca Moais diminutos que vuelan hacia el jugador y son vulnerables a los ataques comunes.

Apariciones en videojuegos

Saga Gradius 
La saga Gradius es una popular saga de shoot'em ups de Konami en donde los Moais son enemigos de aparición frecuente. 

 Gradius (1985 - Arcade, Multiplataforma): En el primer juego de Gradius aparecen también por primera vez los enemigos Moais, exclusivamente en el tercer nivel en donde forman lo que se conoce como "etapa Moai", este es un nivel que está formado enteramente por islas con numerosas cabezas Moais que atacan desde todas las direcciones. Este tipo de niveles se convertirían en una tradición de la serie Gradius. Los Moais de este juego son los comunes que disparan anillos y no se mueven, no hay Moais de otros tipos.
 Moais comunes: Son estatuas de piedra inmóviles que disparan anillos a la nave del jugador y su único punto débil es su boca abierta.
 Moais hiperespaciales: Son extraños fantasmas Moais que flotan en el espacio y el jugador debe evadir cuando entra a gran velocidad en una zona de Warp en la versión NES. Estos no atacan y son indestructibles.

 Life Force (1986 - Arcade, Multiplataforma): En el nivel 6, el último, la nave del jugador se enfrenta a una serie de varios subjefes antes de llegar al jefe final. Los últimos enemigos a vencer antes de la final son un grupo de Moais grises con una nueva habilidad: 
 Moais saltarines: Son varios Moais grandes que pueden disparar anillos y además tienen la habilidad de saltar hacia delante.

 Vulcan Venture (1988 - Arcade, Multiplataforma): El nivel 5 es una etapa Moai en donde aparecen distintas clases: 
 Moais comunes: Al inicio del nivel aparecen los clásicos Moais en grandes números disparando anillos. 
 Moais rojos: A mitad del nivel todos los Moais se vuelven rojos y con esto adquieren la habilidad de girar la cabeza para perseguir a la nave. Los que están acostados además pueden levantarse. 
 Moais saltarines: Cerca del final del nivel hay que pelear contra cuatro Moais grises de mayor tamaño que los demás, estos tiene la habilidad de desprenderse del suelo y dar cortos saltos hacia delante mientras disparan anillos, sus disparos además son más intensos que los Moais comunes. 
 Caverna Moai (Jefe): Este es el jefe del nivel, está compuesta por tres cabezas Moai gigantescas colocadas en el suelo, techo y pared de una caverna acorralando al jugador. Cada cabeza puede disparar varios Mini Moais a la vez contra el jugador. 
 Mini Moai: Son diminutas cabezas Moai que son enviadas por el jefe Moai, se dirigen volando al jugador. A diferencia de otros Moais son vulnerables al daño y se destruyen fácilmente.

 Nemesis 3: The Eve of Destruction (1988 - MSX): El nivel 5 es una etapa Moai, sin embargo esta vez los enemigos tienen un aspecto más robótico. 
 Moais metálicos: Al inicio del nivel aparecen los Moais comunes disparando anillos, aunque su aspecto ahora es metálico.
 Jefe Moai Robot: Es el jefe del nivel, una gran cabeza voladora que se mantiene a la derecha de la pantalla moviéndose hacia abajo y arriba. Cada vez que abre la boca envía tres Mini Moai Robots. 
 Mini Moai: Son diminutas cabezas Moai que son enviadas por el jefe, se dirigen volando al jugador. A diferencia de otros Moais son vulnerables al daño y se destruyen fácilmente. Tiene la habilidad de escupir un proyectil similar al anillo pero con forma de Moai.

 Gradius III (1989 - Arcade, SNES): El nivel 5 es una etapa Moai en donde las cabezas se han vuelto mucho más peligrosas. 
 Moai Generator: Al iniciar la etapa, aparecen islas vacías. Hasta que llegan unas cabezas gigantes que vuelan en posición horizontal y escupen Moais comunes para que queden recostados en las islas en su posición clásica.
 Moais comunes: Se ubican en grandes cantidades, son inmóviles y escupen anillos por la boca. 
 Tótem Moai: Es un bloque de piedra que contiene a cuatro Moais mirando a puntos cardinales opuestos y que van rotando, el que queda frente al jugador hace el ataque de anillos. Cada uno de estos bloques se apila formando los segmentos de una gran columna que impide el paso del jugador. Para acabar con un bloque hay que destruir a los cuatro Moais que lo forman.
 Dogas: Este es un subjefe que aparece antes del jefe de nivel. Es una cabeza flotante que se mueve lentamente hacia donde está el jugador. Tiene la habilidad de generar Mini Moais que giran rápidamente a su alrededor y le sirven como escudo, estos además pueden disparar anillos diminutos que son más rápidos que los normales.
 Vaif (Jefe): El Moai final, es una caverna que posee seis cabezas gigantes inmóviles. Cada una puede disparar una gran cantidad de Mini Moais Inflables que se dirigen al jugador. El jefe es destruido cuando todas las cabezas son eliminadas.
 Inflation Moai: Son Mini Moais enviados por el jefe Vaif. Vuelan libremente hacia el jugador y disparan anillos diminutos. Son vulnerables a los ataques y tienen la propiedad de inflarse y aumentar de tamaño cada vez que son golpeados hasta que estallan. 
 Twin Vaif (Jefe): Aparece en la versión de SNES en reemplazo de Vaif. Es muy similar pero con solo dos cabezas, envía varios Mini Moais que no son los inflables y además posee la habilidad adicional de causar temblores que provocan una lluvia de rocas.

 Cosmic Wars (1989 - Famicom): Un juego de estrategia por turnos en donde los personajes de la saga Gradius se enfrentan en una guerra. Moai aparece solo aparece como un pequeño cameo en las escenas intermedias. 

 Gradius Gaiden (1997 - PlayStation): El cuarto nivel, titulado "Ruins of Silence" (Ruinas del Silencio) es una etapa Moai en donde se encuentran nuevas formas: 
 Moais comunes:Estos son los clásicos Moais que disparan anillos y son inmóviles. Ahora tienen además la propiedad de que al ser destruidos, sus escombros se desmoronan y pueden aplastar al jugador. 
 Moais rojos: Aparecen si se juega en modo "Loop", son Moais comunes con la capacidad de levantarse cuando están acostados o darse vuelta. 
 Gran Moai: Un Moai inmóvil gigantesco que puede disparar varios Mini Moais que vuelan hacia la nave del jugador. Cuando se destruyen su cabeza cae rodando como una roca gigante. 
 Láser Moai: Moais parecidos a los comunes pero de color azul, además de disparar anillos pueden despedir un poderoso rayo láser por los ojos hacia la nave del jugador. También pueden darse la vuelta. Es riesgoso destruirlos mientras atacan ya que el disparo continúa y cambia de ángulo peligrosamente a medida que el Moai se desmorona. 
 Tótem Moai: Son los bloques de Moais de Gradius III, pero esta vez están colocados en posición horizontal y además cuando se destruyen dejan de atacar pero no desaparecen. 
 Monolitos Moai: Son simples estatuas de Moais negros que no hacen nada. Un enemigo del nivel los destruye para que los escombros caigan sobre el jugador. 
 Moai Dimension (Jefe): Está formado una cueva que encierra por completo al jugador y tiene dos gigantescas cabezas en las paredes. La cueva gira todo el tiempo por lo que las cabezas van cambiando de posición. Cada cabeza dispara anillos gigantes que al ser atacados se fragmentan peligrosamente en anillos más pequeños hasta que finalmente son eliminados. También disparan una cadena de anillos que busca al jugador y se mueve como una serpiente, esta cadena es indestructible pero se aleja al poco tiempo. Al continuar el juego en modo "Loop" las cabezas de Moai Dimension se vuelven cuatro.

 Gradius IV: Fukkatsu (1998 - Arcade): El quinto nivel es una etapa Moai en donde aparecen los Moais clásicos en grandes números: 
 Moais comunes:Estos son los clásicos Moais que disparan anillos y son inmóviles. Sus islas ahora aparecen tanto en posición horizontal como vertical.
 Moais rojos: Entremezclados con los Moais comunes, son Moais con la capacidad de levantarse cuando están acostados o darse vuelta para seguir al jugador.
 Moais azules: Aparecen a la mitad del nivel, se comportan igual que los Moais rojos pero además tienen la habilidad de reconstruirse al poco tiempo de ser destruidos, por lo que son inmortales.
 Alpha & Omega (Jefe): Es una caverna con dos cabezas gigantes sobre la pared derecha. Estas cabezas pueden disparar anillos y tienen la habilidad de enviar Moais blancos que disparan rayos. Hay que destruir a las dos cabezas para vencer al jefe.
 Moais blancos: Son Moais voladores enviados por el jefe que se colocan en una formación predeterminada y disparan un enorme rayo láser por los ojos. Son indestructibles. 

 Gradius Galaxies (2001 - Game Boy Advance): El nivel 5 es una etapa Moai en donde se encuentran las siguientes formas:
 Moais comunes: Son estatuas de piedra inmóviles que disparan anillos a la nave del jugador y su único punto débil es su boca abierta.
 Moais rojos regenerativos: Son Moais que brotan del suelo y tienen la habilidad de girar la cabeza para perseguir al jugador. Cuando uno es eliminado, rápidamente una nueva cabeza crece y toma su lugar. 
 Moais burbuja: Antes de llegar al jefe aparecen unas enormes caras pegadas al suelo que escupen una gran burbuja repleta de Mini Moais que pueden volar hacia el jugador y disparar anillos. 
 Dogaltes (Jefe): Son tres cabezas robóticas que pueden volar y se mantienen atacando unidas. Pueden disparar anillos mientras giran y también realizan un ataque de numerosos anillos diminutos que son enviados por un soplido a gran velocidad. Las dos cabezas de los costados además pueden sacar sus pies robóticos y comenzar a caminar sobre el escenario. Cada cabeza se puede destruir por separado, aunque al destruir a la del medio las demás también serán eliminadas.

 Gradius NEO y Gradius NEO Imperial (2004 - Móvil): En el juego para móviles Gradius Neo, el nivel 2 es una etapa Moai. En la secuela, Gradius Neo Imperial, la etapa Moai con los mismos enemigos aparece en el nivel 4. Los Moais que aparecen son: 
 Moais comunes: Son estatuas de piedra inmóviles que disparan anillos a la nave del jugador y su único punto débil es su boca abierta.
 Crystal Moai (Jefe): Es una gran cabeza voladora de cristal que se mantiene moviéndose en el lado derecho y en su interior posee un núcleo, el cual es su punto débil y queda expuesto cuando abre la boca para atacar. Tiene el ataque de disparo de anillos y también puede disparar un poderoso rayo láser. 

 Gradius Rebirth (2008 - Wii): El nivel 3 es una etapa Moai de estilo clásico, allí aparecen: 
 Moais comunes: Son estatuas de piedra inmóviles que disparan anillos a la nave del jugador y su único punto débil es su boca abierta.
 Asteroides Moai: Son pequeñas rocas que flotan en el espacio y llevan entre 2 y 4 Moais comunes mientras avanzan y giran como si los Moais fueran las aspas de un molino. 
 Emboscada Moai: Antes de llegar al jefe, la nave del jugador es atacada por una gran cantidad de Moai voladores que comienzan a girar a su alrededor formando una ronda y atacando con anillos. A medida que son destruidos, nuevos Moais van apareciendo pero luego de eliminar una cierta cantidad finalmente son derrotados. 
 Moai Orb (Jefe): Este jefe es una cabeza Moai gigante en el fondo del escenario que tiene una bola roja en la frente. La cabeza en realidad no interviene en la pelea y es inofensiva, el verdadero enemigo es la bola, que cada tanto se separa y comienza a rebotar peligrosamente por todo el escenario mientras lanza ataques eléctricos. Cuando está en la frente del Moai, la bola queda fuera de alcance y ataca disparando una ráfaga de proyectiles hacia el jugador. Este jefe además puede invocar Moais comunes que brotan del suelo. 

 Gradius Arc: Legend of the Silver Wings (2010 - Móvil): Juego de combate táctico en donde los clásicos Moais aparecen entre las tropas enemigas.

 Saga Parodius 
La saga Parodius es una serie de videojuegos Shoot'em up muy parecidos a Gradius pero con los personajes y escenarios cambiados por otros más cómicos y bizarros. El juego es esencialmente una parodia que hizo Konami de su serie Gradius, de manera que los Moais aparecen en formas mucho más cómicas y ridículas. 

 Parodius (1988 - MSX, Móvil): En el primer nivel del juego se pueden ver a Moais reemplazando a enemigos comunes de Gradius.
 Tropa Mini Moai: Un grupo de pequeñas cabezas Moai voladoras que reemplazan a los clásicos primeros enemigos de Gradius. Vuelan hacia delante y luego regresan rápidamente mientras disparan. Son vulnerables a los ataques normales. 
 Mini Moais saltadores: Son pequeños Moais saltadores que pueden disparar proyectiles. Reemplazan a los clásicos enemigos saltadores de Gradius. Son vulnerables a los disparos.
 Moai gigante: Es un subjefe del primer nivel, una enorme cabeza Moai inmóvil. Puede disparar anillos por la boca y burbujas por la nariz. Al igual que en Gradius, su punto débil es la boca abierta. 

 Parodius Da! (1990 - Arcade, NES, SNES, Móvil): La secuela de Parodius es el juego que mayor variedad de enemigos Moais presenta, incluye además un nivel en donde el jugador lucha contra una fortaleza Moai gigante recubierta por todo tipo de cabezas.
 Tropa Mini Moai: Son un grupo de cinco cabezas Moai voladoras que reemplazan a los clásicos primeros enemigos de Gradius. Esta vez visten todo tipo de ridículos disfraces. Vuelan hacia delante y luego regresan rápidamente mientras disparan. 
 Aero Moai: Son Moais con alas de avión que avanzan volando en forma zigzagueante y disparan proyectiles. Los de color rosa otorgan Power-Ups al ser destruidos. 
 Mini Moai Rojo: Un Mini Moai fijo al suelo que puede girar la cabeza para apuntar al jugador, ataca disparando proyectiles. 
 Mini Moai Doble: Una cabeza Moai con dos caras, ambas atacan con proyectiles hacia lados opuestos.
 Mini Moai Verde: Un Mini Moai fijo al suelo que mantiene su mirada hacia donde vaya el jugador y dispara proyectiles en esa dirección.
 Moai común: Este es el Moai clásico de Gradius pero más cool. Es inmóvil y dispara anillos por la boca.
 Moai Mujer: Versiones cómicas de los Moais clásicos de Gradius, aparecen solo en el "Modo Omake" de la versión SNES. Son inmóviles y disparan anillos por la boca. Al ser derrotadas en lugar de destruirse se quedan llorando. 
 Moai Vikingo:? 
 Moai Battleship: Una gigantesca fortaleza repleta de Moais y Mini Moais fijos y voladores. La parte frontal es una cabeza gigante con unos enormes dientes que combate al jugador disparando anillos por la boca y mocos por la nariz. Su boca y su nariz se deben destruir por separado.
 Captain Kebab: Un extraño Moai con seis ojos y bigotes que permanece fijo sobre la parte superior de la fortaleza. Puede disparar un triple rayo láser por los ojos y arrojar proyectiles hacia arriba que caen sobre el jugador. A diferencia de los Moais normales, su punto débil es el satélite que tiene de sombrero. 
 Yoshiko (Jefe): La jefa de los Moais aparece una vez superada la terrible fortaleza. Se mantiene del lado derecho de la pantalla subiendo y bajando mientras lanza gigantescos cohetes Moai hacia delante que cuando detectan al jugador cambian de dirección verticalmente para tratar de interceptarle. A diferencia de los demás Moais, el punto débil de Yoshiko es su ojo, el cual siempre está abierto. 

 Gokujo Parodius (1994 - Arcade, SNES, Móvil): Esta secuela marca el regreso del terrible nivel de la Fortaleza Moai en donde vuelven a aparecer sin cambios los enemigos: Tropa Mini Moai, Aero Moai, Mini Moai Verde y Mini Moai Doble. Los demás Moais regresan con nuevas habilidades: 
 Cyborg Moai: Aparenta ser un Moai Común. pero cuando la nave del jugador se aproxima, este se da vuelta y revela que la otra mitad de su cara es robótica. Su ataque es el disparo de anillos. 
 Moai Battleship: La misma cara aparece en la parte frontal de la fortaleza, pero esta vez empieza un brutal ataque saltando hacia delante con un resorte mientas intenta morder al jugador. Para empeorar las cosas, mientras la cabeza ataca la fortaleza se mueve muy rápido hacia todos lados. Su punto débil es la boca. 
 Captain Kebab: Este enemigo ya no es inmóvil, comienza a volar de un lado a otro mientras dispara un rayo láser triple hacia delante y arroja proyectiles hacia arriba que caen sobre el jugador. Su punto débil son sus ojos. Cuando este personaje muere, la fortaleza es totalmente destruida. 
 Yoshiko (Jefe): Yoshiko regresa como jefa del nivel Moai. Sus movimientos son los mismos pero cambian sus ataques. Ahora dispara cohetes más pequeños pero en mayor cantidad y tiene una habilidad especial en la cual vomita un gran rayo láser por un largo tiempo mientras se mueve. Su punto débil es el ojo. 

 Jikkyou Oshaberi Parodius (1995 - SNES): En este videojuego reaparece solamente la Tropa Moai de los juegos anteriores. En el nivel 2 aparecen varias clases nuevas y bizarras, incluyendo una recreación de la "etapa Moai" de Gradius pero con temática de colegio. 
 Pareja Moai: Es una pareja formada por un Moai azul y uno rosa, que tienen un cuerpo musculoso, desnudo y viajan abrazados, girando apasionadamente en forma horizontal. Pueden disparar rosas hacia delante. Son vulnerables a los ataques normales. 
 Moais exhibicionistas: Estos son pequeños Moais con manos y pies que aparecen volando y vistiendo una gabardina en actitud sospechosa. Cuando ven al jugador se desnudan y corren rápidamente hacia este mientras le disparan. Son vulnerables a los ataques normales. 
 Estatua Captain Kebab: A la entrada del colegio hay un monumento del capitán de la fortaleza Moai. Se le puede disparar en los ojos y esto provocará que, inexplicablemente, una bandeja le caiga encima y le rompa el sombrero.
 Moais Colegialas: Son Moais comunes disfrazados de colegialas, atacan disparando anillos con forma de besos y se pueden dar vuelta. Cada uno tiene una peluca distinta representando a las distintas chicas del juego Tokimeki Memorial. Al ser destruidos se revela que son solo carteles y detrás hay pingüinos haciendo todo tipo de travesuras. 
 Hikaru y Akane (Jefe): Las jefas del nivel 2 son estas dos conejitas colegialas de tamaño colosal. Tienen como ataque principal enviar varios tipos de Mini Moais en grupo que, curiosamente, van disfrazados de personajes jugables de Gokujo Parodius:
 Mini Moai Mambo: Salen del hombro derecho de Hikaru. Atacan volando rápidamente en distintas direcciones. 
 Mini Moai Dracula-kun: Salen del escote de Hikaru. Atacan volando desde abajo en dirección a donde está el jugador. 
 Mini Moai Koitsu: Salen del hombro izquierdo de Hikaru. Vuelan rápidamente hacia delante. 
 Mini Moai Hikaru: Salen de la cabeza de Hikaru. Dan un gran salto y caen sobre el jugador. 

 Sexy Parodius (1996 - Arcade): En este videojuego los Moais están prácticamente ausentes. Solo se encuentra la Tropa Mini Moai de juegos anteriores, con nuevos disfraces. También aparecen versiones miniatura de la Fortaleza Moai en el nivel especial como enemigos comunes. En la Misión 3 aparece en la escena de presentación un hombre con cabeza Moai pidiendo auxilio al equipo Paro. 

 Paro Wars (1997 - PlayStation): Un juego de estrategia por turnos en donde los personajes de la saga Parodius se enfrentan en una guerra con tanques, aviones y otros vehículos. Entre los soldados se puede encontrar a los Moais, liderados por Yoshiko.

 Saga Konami Wai Wai 
Esta serie de videojuegos está formada por distintos crossovers con personajes de varias sagas de Konami. La compañía ha colocado aquí también a un gran número de Moais. Incluye además la primera aparición de Moai como personaje seleccionable. 

 Konami Wai Wai World (Famicom, J2ME - 1988): Un videojuego de plataformas lateral en donde se puede escoger como protagonista entre ocho personajes de Konami, uno de ellos es un Moai con piernas llamado Moai Alexandria. Además hay seis niveles seleccionables de los cuales el 6º es la etapa de las "Ruinas Moai". Este nivel tiene grandes estatuas inertes Moai que tienen cuerpos y aparecen sentadas en un trono. También se ven inscripciones alienígenas que parecen ser el idioma Moai. Cerca del final de este nivel comienzan a aparecer los Moais enemigos: 
 Moai Alexandria: Este es el primer Moai amistoso y controlable en un videojuego de Konami. Tiene patas que le permiten caminar y saltar y pega destructivos cabezazos como ataque principal. Además se le puede añadir como ataque secundario el disparo de anillos. Este personaje se encuentra encerrado en las Ruinas Moai y para poder utilizarlo hay que recobrar la llave del jefe del nivel y liberarlo.
 Cyborg Moai: Al adentrarse en las Ruinas Moai, aparecerán grandes estatuas Moai que tienen la cabeza rota y dejan ver un interior robótico. Estos atacan disparando enormes anillos al jugador que no se pueden detener. Como estos enemigos están en el fondo, no hay forma de atacarles. 
 Mini Moais saltadores: Aparecen en grupo antes de la batalla contra el jefe. Saltan de un lado a otro mientras disparan anillos hacia el jugador.
 Moai saltador (jefe): Una cabeza más grande que las demás, es el jefe del nivel y cuida la llave que libera a Moai Alexandria. Se mueve dando grandes saltos hacia donde está el jugador y cuando aterriza, ataca con el disparo de anillos.

 Wai Wai World 2: SOS!! Paseri Jou (Famicom - 1991): Aunque este es un juego de plataformas. El Nivel 8 cambia la forma de juego por una recreación completa del juego Gradius, aunque con un estilo visual más cómico, similar a Parodius. En este nivel se incluye una "etapa Moai" en donde se encuentran: 
 Moais Pukao: Son básicamente los Moais comunes de Gradius, aunque presentan mayor resistencia y resulta difícil destruirlos. Atacan con el disparo de anillos y son inmóviles. Curiosamente, llevan puesto el sombrero que se encuentra en algunos Moáis reales de la Isla de Pascua.
 Jiang Shi Moais (Jefe): Son dos grandes zombis chinos con cabeza Moai que aparecen al final del nivel, uno arriba y el otro abajo. Se mantienen en el suelo y pegan grandes saltos a donde está el jugador. Disparan gran cantidad de letras chinas como proyectiles que se pueden destruir. Al derrotar a ambos aparece un tercero, de color verde, que ataca con mayor velocidad.

 Wai Wai Bingo (Arcade - 1993): Juego de Bingo que aparece y presentada por los personajes de Konami, Incluyendo a Moai.

 Konami Krazy Racers (GBA - 2001): Este es un videojuego de carreras estilo Kart en donde los competidores son personajes de distintas sagas de Konami. Moai es uno de los corredores seleccionables, se caracteriza por ser un jugador pesado con aceleración lenta pero una muy alta velocidad máxima. A pesar de no tener manos puede conducir perfectamente y cuando festeja una victoria comienza a escupir anillos. Al igual que los otros corredores, puede usar ítems que le otorgan ventajas en la competencia.

 En Moai-Kun 
 Moai-Kun (Famicom - 1990): Este es el primer y único juego en donde Konami utilizó a Moai como protagonista. El Moai-kun del título es un Moai de aspecto más infantil y amistoso que los usuales, en los distintos niveles debe completar difíciles acertijos para llegar a la salida y rescatar a sus amigos.
 Moai-Kun: El protagonista del juego, un sonriente Moai de aspecto infantil. Tiene dos pies que le permiten caminar y saltar y puede pegar cabezazos para destruir rocas y derrotar a determinados enemigos. También tiene la habilidad de usar bombas limitadas para destruir el suelo. Tiene además la capacidad de autodestrucción en caso de que el jugador se encuentre atrapado sin salida.
 Moai bebé: Son los amigos de Moai-kun que se encuentran atrapados en cada nivel y hay que rescatar. Son inmóviles y se pueden recolectar como si fueran ítems. Cuando todos estén a salvo se abrirá la salida del nivel.
 Moai lanzallamas: Moais malignos e inmóviles que disparan una llamarada por la boca hacia delante. Son indestructibles.
 Demonio Moai: Un peligroso Moai maligno que puede caminar y dispara vampiros por la boca. Se le puede destruir con un buen cabezazo de Moai-kun.

 En otros juegos 
Moai tiene además apariciones notables en los siguientes títulos de Konami:

 Pandora's Palace (Arcade - 1984): Esta es la primera aparición de un Moái en un juego de Konami. Debido a que este juego salió un año antes que Gradius, los Moais que aparecen aquí tienen un comportamiento distinto a las clásicas cabezas de Gradius y simplemente corren a gran velocidad, aun sin pies.

 Konami's Boxing (MSX - 1985): En este juego hay dos rivales que son boxeadores con cabeza de Moai, uno se llama Moai Jr. y es de color verde y el otro es Moai-King de color azul.

 Q*bert (MSX - 1985): La versión para MSX de este juego fue desarrollada por Konami. La compañía aprovechó para incluir a Moais como enemigos comunes.

 Knightmare II: The Maze of Galious (Famicom - 1987): Los Moais aparecen como enemigos comunes que son inmóviles y disparan anillos.

 Esper Dream (FDS - 1987): En las mazmorras del segundo mundo aparecen enemigos Moai que disparan anillos y pueden caminar.
 
 Hai no Majutsushi (MSX 2 - 1989): Un videojuego de Mahjong en donde se puede escoger como jugador a varios personajes de Konami. Uno de los jugadores es un Moai que fuma una pipa.

 Ganbare Goemon 2 (Famicom - 1989): El jefe final del juego es un samurai con cabeza de Moai que ataca disparando anillos. Sin embargo, al destruir los reflectores de la habitación se revela que esta es solo una ilusión holográfica y el jefe es en realidad un hombrecito que lanza los anillos con sus manos.

 Monster Maulers (Arcade - 1993): Un Beat'em Up de vista lateral conformado puramente por batallas contra jefes. Moai aparece como jefe del nivel de Brasil. Esta Moai en particular se distingue por tener brazos y torso y un aspecto más rocoso que de costumbre. Este monstruo puede saltar y usa sus brazos para arrastrarse, golpear y cubrirse, también tiene como ataque especial el disparo de anillos.

 Poy Poy (PlayStation - 1997): Este juego incluye un escenario llamado "Moai Land", en donde aparecen grandes cabezas Moai como enemigos.

 Poy Poy 2 (PlayStation - 1999): Este juego incluye un escenario llamado "Moai", en donde aparecen grandes cabezas Moai como enemigos.

 Azure Dreams (GBC - 1999): Un juego RPG en donde Moai aparece como uno de los monstruos comunes. Es de tipo viento, tiene alta defensa, no posee magia y es débil contra el fuego.

 DreamMix TV World Fighters (GameCube, PS2 - 2003): Un videojuego de lucha con varios personajes de Konami. Moai es un luchador seleccionable secreto. Aquí aparece con su aspecto clásico, es solo una cabeza que gira mientras avanza y puede disparar anillos, también puede absorber a sus oponentes para agarrarlos.

 Zone of the Enders: The 2nd Runner (PS2 - 2003): Este juego contiene un modo secreto llamado "Zoradius", que se asemeja a una versión 3D del Gradius original. En una sección, comienza a sonar la clásica música de la etapa Moai de Gradius y aparecen los Moais que disparan anillos como enemigos.

 Otomedius G: Gorgeous (Xbox 360 - 2008): Un Shoot'em Up muy similar a Parodius que homenajea a clásicos juegos de Konami. En la edición Gorgeous se puede obtener como contenido descargable una auténtica etapa Moai, con los Moais clásicos que disparan anillos. La jefa de este nivel es Yoshiko de Parodius.
 Moais comunes: Son los Moais clásicos, esta vez tienen un aspecto más mecánico y sus bocas se abren como compuertas. Disparan anillos y se pueden dar vuelta.
 Dark Beam Moai: Son dos Moais oscuros girando sobre una esfera, ambos disparan un poderoso rayo por la boca, uno es de color azul y el otro rojo. Para destruirlos hay que acabar con la esfera central.
 Yoshiko (jefe): Yoshiko de Parodius regresa como jefa. Aunque en esta ocasión no pelea ella misma, sino que es la piloto de verdadero jefe: Dark Plasma Moai. Antes de la pelea aparece su cara y se la escucha hablando con el jugador con una voz de una cantante de ópera. Tras ser derrotada, sorprendentemente se convierte en su forma humana y es una joven chica desnuda de cabello azul y su voz se vuelve más dulce.
 Dark Plasma Moai (jefe): El gigantesco Moai oscuro que aparece al final del nivel, es controlado por Yoshiko. Tiene la habilidad de disparar esferas de plasma por la boca y un gran rayo láser por los ojos. Para asistirlo, envía a cuatro Mini Moais oscuros. A medida que el jefe pierde energía, los colores de su tatuaje cambian y también los Mini Moais que envía.
 Dark Mini Moai rojo: Estos se colocan juntos en una parte de la pantalla y sequedan quietos allí disparando una gran cantidad de anillos.
 Dark Mini Moai azul: Estos se colocan en puntos dispersos y comienzan a disparar rayos láser gigantes hacia el lugar donde miran.
 Dark Mini Moai amarillo: Vuelan en línea horizontal de un lado a lado y disparan pequeños disparos láser hacia delante. 
 Dark Mini Moai púrpura: Se colocan dos abajo y dos arriba y disparan anillos hacia el centro de la pantalla.

 Elebits: The Adventures of Kai and Zero (Nintendo DS - 2008): Los Moais aparecen como criaturas del juego.

 Monster Retsuden ORECA BATTLE (2012 - Arcade): Un Arcade japonés de batalla de monstruos estilo RPG, en donde el jugador introduce trading-cards de monstruos para hacerlos pelear. Uno de los monstruos incluidos es el Moai, este es un clásico Moai de Gradius con un agujero en la cabeza.

 Kingdom Dragonion (2015 - iOS, Android): Juego de estrategia en tiempo real en donde las batallas se ejecutan con cartas intercambiables. Moai aparece como uno de los monstruos enemigos.

 Cameos 
Moai tiene apariciones pequeñas en los siguientes títulos de Konami:
 Pippols (MSX - 1985): Numerosos Moais aparecen como parte del escenario en algunas partes del juego.

 TwinBee (MSX - 1986): Un pequeño Moai aparece como parte del escenario en el Nivel 5.

 Castlevania (FDS - 1986): Moai es un ítem secreto, el más valioso del juego.

 Ganbare Goemon! Karakuri Douchuu (1986 - Famicom): Moai aparece como uno de los varios ítems secretos del juego.

 Nazo no Kabe - Block Kuzushi (FDS - 1986): Los Moais aparecen como parte del fondo del escenario.

 King Kong 2: Ikari no Megaton Punch (1986 - Famicom): En este juego aparece un ítem con la forma de una cabeza Moai que otorga una vida al encontrarlo.

 Exciting Billiards (1987 - FDS): Aparece un personaje rival llamado "Mr. Moai" que fuma y sopla anillos por la boca.

 Hinotori Houou Hen: Gaou no Bouken (1987 - Famicom): Los Moais aparecen en el primer nivel como bloques de piedra que se mueven horizontalmente.

 Cue Brick (Arcade - 1989): Un simpático Moai aparece en las escenas intermedias. También aparece un gran Moai disparando anillos en la pantalla de registro de nombre.

 Motocross Champion (Famicom - 1989): Moai aparece como parte del escenario en la Pista 4.

 Aliens (Arcade - 1990): En los fondos del escenario se pueden ver afiches con la imagen de un Moai y el logo de Konami pegados a la pared.

 Snatcher (PC-Engine - 1992): En la tienda Plato's Cavern. Se puede ver una máscara de Moai colgada en la pared.

 Metamorphic Force (Arcade - 1993): En el fondo del escenario de uno de los niveles hay varias cabezas Moai inmóviles.

 Bishi Bashi Special (Arcade - 1998): Uno de los minijuegos presenta una enorme cabeza Moai como fondo del escenario.

 Metal Gear Solid (PlayStation - 1998): Una cabeza Moai hace un pequeño cameo. Se la puede encontrar siguiendo una serie de pasos en el modo difícil del juego.

 Twinbee PARADISE in Donburishima (1998 - PC): Moai de Gradius hace un cameo en Wai Wai Arcade.

 Mitsumete Knight R: Daibouken-hen (1998 - PlayStation): Al iniciar el juego por segunda vez ("Nuevo Juego +"), en el PrintStation del primer pueblo, el fondo cambia mostrando a numerosos personajes de Konami, incluyendo a Moai.

 The Bishi Bashi (Arcade - 2009): En uno de los minijuegos aparecen unos enormes cocineros con cabeza de Moai.

 BeatMania IIDX (serie) (1999 / 2010 - Arcade): Serie de juegos musicales en donde se encuentra el tema "Gradiusic Cyber" por Taka. En el video aparecen animaciones por computadora del Vic Viper combatiendo con los Moais. Este tema musical se ha mantenido en todos los Arcades de la serie, a partir del primero, que llegaron a totalizar más de veinte lanzamientos.GRADIUSIC_CYBER en Remywiki Consultado el 25/4/2012

 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (Multiplataforma - 2001): Al igual que con el primer MGS, en este juego las cabezas Moai hacen un cameo, esta vez hay varias y se pueden encontrar en distintas locaciones bien escondidas.

 Motocross Maniacs Advance (GBA - 2002): Moai aparece como el símbolo de la Copa Rubí en la pantalla de selección.

 Pyuu to Fuku! Jaguar Byuu to Deru! Megane-Kun (GBA - 2004): Varias cabezas Moai aparecen como parte del fondo en uno de los niveles.

 Castlevania: Curse of Darkness (Xbox, PS2 - 2005): Moai es un ítem secreto que se puede vender por un alto valor.

 Castlevania: Dawn of Sorrow (2005 - Nintendo DS): Uno de los jefes del juego es un conjunto de vampiros rojos que se agrupan para formar distintas figuras y atacar. Una de sus transformaciones es un típico Moai de Gradius que dispara anillos hacia el jugador.

 Bishi Bashi Online (Arcade - 2005): Uno de los múltiples minijuegos consiste en derribar numerosas estatuas Moai.

 Busou Shinki Battle Rondo (PC - 2007): Petit Moai es una de las armas equipables. Al obtenerla, el personaje es rodeado por varias cabezas Moai y puede atacar con el disparo de anillos.

 Hayate no Gotoku!: Boku ga Romeo de Romeo ga Boku de (2007 - NDS): Uno de los minijuegos incluidos es una recreación de la pelea contra Big Moai en Gradius II. Está construido con los sprites originales.

 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3 - 2008): Moai nuevamente hace un cameo, al revisitar el laboratorio de Otacon, se encuentra una cabeza en el mismo lugar que en el MGS original.

 Castlevania: Order of Ecclesia (Nintendo DS - 2008): La jefa Rusalka tiene una habilidad en la que grita "¡Moai!", esto causa que unos enormes pilares Moai con sus sombreros Pukao broten del techo y con su base puntiaguda traten de caer sobre el jugador.

 The Bishi Bashi (2009 - Arcade): En uno de los minijuegos aparecen unos enormes cocineros con cabeza de Moai.

 Krazy Kart Racing (2009 - iOS, Android): Varias estatuas Moai aparecen de fondo del escenario de la pista "Bomb Chaser".

 Tokimeki Memorial 4 (2009 - PSP): Unos Moais de Gradius aparece como enemigo en un mini-juego donde dispara cuantas tienen puntos.

 Tomena Sanner (Wii - 2010): Los Moais aparecen como obstáculos en el nivel del espacio. Curiosamente, estos se asemejan más a los Moáis reales que a los de Gradius.

 Castlevania: Harmony Of Despair (Xbox 360, PS3 - 2010): Moai es uno de los ítems secretos que aparecen bien escondidos a lo largo del juego.

 Skullgirls (Xbox 360, PS3 - 2012): Uno de los ataques del personaje Double consiste en transformarse en una gigantesca estatua Moai que dispara anillos.

 Pixel Puzzle Collection (2018 - iOS, Android): Moai de Gradius aparece como un imagen lógico.

 Moai en otros productos de Konami 
 Picadilly Circus: Konami Wai Wai World (1994 - Juego electrónico): Esta es una máquina para salones recreativos japoneses. Consiste en una rueda de la suerte decorada con los personajes de Konami.
 CR Parodius Da! (Pachinko - 2000): ? 
 CR Gokujo Parodius! (Pachinko - 2006): ? 
 Gokuraku Parodius (Pachislot - 2010): Los Moais aparecen como slots animados. 
 Gradius : The Slot (Pachislot - 2011): Los clásicos Moais espaciales de Gradius aparecen en los videos del juego. 

 Cartas Yu-Gi-Oh!: Los Moais de Gradius aparecen en la carta llamada "Cañones Interceptadores Moai". El dibujo muestra a cuatro Moais disparando rayos y anillos. También hay una carta llamada "OOPArts Moai" en donde aparece un único Moai grande con tatuajes amarillos.

 Moai en los animes de Konami 

 Salamander (OVA - 1988): Los Moais aparecen como gigantescas estatuas misteriosas de origen desconocido llamadas Space Obelisk. En uno de los episodios, uno de los Obelisk cobra vida y ataca disparando un anillo de energía por la boca. 

 Ganbare Goemon: Jigen Jou No Akumu (1991 - OVA): En una escena de este anime, los protagonistas Goemon y Ebisumaru entran al mundo de Gradius y salen a combatir en el espacio como pilotos del Vic Viper. Entre los enemigos que enfrentan hay un Moai que dispara anillos. 

 Yu-Gi-Oh! GX (2004, 2008 - Serie de TV): En esta serie (Episodio 71) Lorenzo tenía cartas como "Cañones Interceptaciones Moai" como aparece el cameo y lo saca y se ríe (durante el turno número 7).

 Yu-Gi-Oh! ZEXAL (2011, 2012 - Serie de TV): En esta serie (episodio 42) aparece un Moai gigante invocado por el personaje "III" con la carta "OOPArts Moai".

 Otras 

 High Score Girl (2018 - Serie de TV): Moai de Gradius hace un cameo junto con Bub y Bob de Bubble Bobble, Bonk de Bonk's Adventure, Opa-Opa de Fantasy Zone, Wagan de Wagan Land o Blanka de Street Fighter.

 Moai en los Cómics 
 Warera Hobby's Famicom Seminar''' (1988 - Manga): Moai de Gradius hace un cameo en el capítulo 6 del manga.

 Curiosidades 
 En la portada del álbum musical "Beep Special Project - Konami Game Music Sono Sheet" de Konami Kukeiha Club aparece un dibujo de cuatro hombres con cabeza Moai cruzando la calle, claramente imitando a la clásica portada del álbum "Abbey Road" de los Beatles.

 En la portada del juego recopilatorio Konami Game Collection Extra'' aparece un Moai dorado sosteniendo un joystick.

Referencias

Enlaces externos 
 Artículo en Gradius Wiki (en inglés)

Personajes de Konami
Gradius
Parodius